Jorginho puede hacer referencia a:

 Jorge de Amorim Campos, exfutbolista y entrenador brasileño 
 Jorge Augusto da Cunha Gabriel, jugador de fútbol playa brasileño
 Jorginho do Império, cantante de samba brasileño
 Jorginho do Trompete, instrumentista brasileño
 Jorge Luís da Silva, exfutbolista y entrenador brasileño
 Jorge Luiz da Costa Pimentel, futbolista de sala brasileño
 Jorginho Baiano , futbolista brasileño
 Jorge Manuel Amador Galufo, futbolista português
 Jorge Luiz Sousa, futbolista brasileño
 Jorge Luiz Frello, futbolista italiano
 Jorge Rodríguez, futbolista mexicano
 Jorginho, personaje de la serie de televisión Os Caras de Pau